

Aziende
 Allison Engine Company – motori aeronautici
 Allison Transmission – trasmissioni automatiche e ibride per veicoli
 Allison & Allison – architetti
 Allison & Busby – casa editrice inglese
 Cummins Allison – azienda di macchine per gestione denaro
 Allison Volta Mantovana 1959 – ex azienda italiana produttrice di occhiali

Persone

Allison
 Abraham K. Allison – politico statunitense
 Bernard Allison – chitarrista statunitense, figlio di Luther 
 Bobby Allison – pilota automobilistico statunitense
 Clay Allison – allevatore e pistolero statunitense
 Cliff Allison – pilota automobilistico britannico
 Dale Allison – biblista statunitense
 Darren Allison – produttore discografico e musicista britannico
 David Allison – calciatore e arbitro di calcio inglese
 Dorothy Allison – scrittrice statunitense
 Dot Allison – musicista e cantante britannica
 Fran Allison – conduttrice televisiva, cantante e conduttrice radiofonica statunitense
 George Allison – giornalista e allenatore di calcio inglese
 Geronimo Allison – giocatore di football americano statunitense 
 Guillermo Allison – calciatore messicano
 Guy Allison – compositore, tastierista e cantante statunitense
 Hannah Allison – pallavolista statunitense
 Ian Allison – cestista canadese
 James Allison – ingegnere britannico
 James A. Allison – inventore, imprenditore statunitense
 James Patrick Allison – immunologo statunitense
 Jean Allison – attrice statunitense
 John Moore Allison – diplomatico statunitense
 Luther Allison – chitarrista statunitense 
 Malcolm Allison – allenatore di calcio e calciatore inglese
 May Allison – attrice statunitense
 Mike Allison – cestista canadese
 Mose Allison – pianista e cantante statunitense
 Odis Allison – ex cestista statunitense
 Patricia Allison – attrice britannica
 Shellah Allison – ex cestista peruviana
 Wilmer Allison – tennista statunitense

Cognomi composti
 Olivia Allison-Federici – sincronetta britannica

Altro
 Allison – città degli Stati Uniti, situata nella contea di Butler, nello Iowa
 Allison – città degli Stati Uniti, situata nella  contea di Fayette, nella Pennsylvania
 Allison – nome proprio di persona inglese e francese femminile
 Allison – serie di light novel scritta da Keiichi Sigsawa ed illustrata da Kōhaku Kuroboshi